Keal kan syfta på följande platser:

Filippinerna 

 Real (ort i Filippinerna, Ilocosregionen), Province of Pangasinan,

Storbritannien 

 East Keal (ort), England, Lincolnshire, 

Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar